Thomas Crawford, een vertrouweling van Heer Darnley, man van Maria I van Schotland
Thomas Crawford, een Amerikaans beeldhouwer
Thomas Crawford, een Canadees politicus
Thomas Crawford, een Australische senator
Thomas Hartley Crawford, een Amerikaans congressist uit Pennsylvania
Thomas H. Crawford, Amerikaans burgemeester
Thomas Simpson Crawford, een Australische politicus